Cymbothyrium är ett släkte av svampar. Cymbothyrium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cymbothyrium